Le nom de Jean Prat est porté par les personnalités suivantes :
 Jean Prat (1868-1952), un linguiste français ;
 Jean Prat (1923-2005), un joueur français de rugby à XV ;
 Jean Prat (1927-1991), un réalisateur français.